Antonia Kidman (1970-), journaliste, présentatrice de télévision et actrice australienne ;
 Billy Kidman (né en 1974), catcheur américain ;
 Fiona Kidman (née en 1940), écrivaine néo-zélandaise ;
 Jens Kidman (né en 1966), chanteur suédois du groupe Meshuggah ;
 Nicole Kidman (née en 1967), actrice américano-australienne.